

Населені пункти та їхні частини

 Копіна — село в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Копіна — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Копіна — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Копіна — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Копіна — частина села Петрашув у гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Копіна — частина села Молодич у гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Копіна — частина села Хмеленець у гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки